Döblinger ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Doblinger, österreichischer Musikalienhändler
 Max Doblinger (1873–1965), österreichischer Beamter im Steiermärkischen Landesarchiv sowie Geschichtsforscher, Archivar, Historiker und Numismatiker

Doblinger steht außerdem für:
 Doblinger Unternehmensgruppe, eine deutsche Gruppe von Projektentwicklungs-, Bau- und Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in München
 Musikverlag Doblinger, ein österreichischer Musikverlag mit Sitz in Wien